William Paulet ist der Name folgender Personen:

* William Paulet, 1. Marquess of Winchester (1483/85–1572), englischer Adliger und Hofbeamter
 William Paulet, 3. Marquess of Winchester (1535–1598), englischer Adliger und Politiker
 William Paulet, 4. Marquess of Winchester (1560–1628), englischer Adliger und Politiker
 William Paulet (Generalfeldmarschall) (1804–1893), britischer Generalfeldmarschall